Никола́й Дми́триевич Тимофе́ев:
 Тимофеев, Николай Дмитриевич (1799—1855) — русский генерал.
 Тимофеев, Николай Дмитриевич (1921—1999) — советский актёр театра и кино.